Гришинский сельсовет

Российская Федерация 

 Гришинский сельсовет — в Заринском районе Алтайского края
 Гришинский сельсовет — в Киквидзенском районе Волгоградской области
 Гришинский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (до 1994)

Украина 

 Гришинский сельский совет — в Покровском районе Донецкой области (до 2020)
 Гришинский сельский совет — в Роменском районе Сумской области (до 2020)

Крым 

 Гришинский сельский совет — в Первомайском районе Автономной Республики Крым (до 2014)

См. также 
Гришинский:

 Гришинский, Алексей Самойлович — русский военный деятель, генерал-майор, участник первой мировой войны.
 Гришинский — хутор, Кумылженский район, Волгоградская область
 Гришинский — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево
Гришинский — до 1998 г. название посёлка Гамалеевка-1 в Сорочинском районе (городском округе) Оренбургской области.